Giovanni Reali ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Reali (Politiker, 1774) (1774–1846), Schweizer Rechtsanwalt, Richter und Politiker, Staatsrat
 Giovanni Reali (Politiker, 1852) (1852–1923), Schweizer Arzt und Politiker, Ständerat
 Giovanni Battista Reali (1681–1751), italienischer Violinist, Komponist und Kapellmeister